Ульмер (, ) — немецкая и датская фамилия.

 Ульмер, Андреас (род. 1985) — австрийский футболист.
 Ульмер, Вольдемар Августович (1896—1945) — оперативный секретарь ГУГБ НКВД СССР, комбриг.
 Ульмер, Жорж (1919—1989) — французский композитор, автор либретто, актёр.
 Ульмер, Иоганн Конрад (1783—1820) — немецкий гравёр на меди.
 Ульмер, Штефан (род. 1990) — австрийский хоккеист.
 Ульмер, Эдгар Георг (1904—1972) — американский кинорежиссёр.

Примечания